Вышата — сын новгородского посадника Остромира, родственник Рюриковичей. Воевода киевского ополчения, отправившегося при Ярославе Мудром, с его сыном, — новгородским князем Владимиром Ярославичем, в 1043 году в поход на Византию.

Факты биографии 
Когда буря разбила много русских лодок, и 6 000 воинов должны были идти по суше, никто из дружины не захотел вести их, — пошёл только Вышата как предводитель ополчения. Оно было разбито византийцами, сам Вышата взят в плен со многими воинами и только через три года, по заключении мира с Византийской империей, отпущен на свободу, возможно ослеплённый.

В 1064 году оказывал содействие волынскому князю Ростиславу Владимировичу в реализации его права на новгородский престол. После неудачи он помогал князю вместе с другим знатным новгородцем Пореем в изгнании Глеба Святославича из Тмутаракани, где Ростислав вокняжился.

Не менее известны его сыновья:
 Ян Вышатич — киевский тысяцкий.
 Путята Вышатич — киевский тысяцкий.
Предполагают, что если они служили Ярославичам в Киеве, то и Вышата после изгнания Ростислава из Тмутаракани Святославом Ярославичем, оказался в Киеве и там скончался.

Считается, что рассказы Вышаты включены в Повесть временных лет. Д. С. Лихачёв высказывал догадку, что Вышата сообщал летописцу Никону новгородские сведения о призвании варягов, князе Владимире, воеводе Добрыне и пребывании князя Ярослава Мудрого в Новгороде.

Семья 
По Д. Прозоровскому и Шахматову (сведения о своих предках дали авторам Начального свода Вышата и Ян Вышатич)
 Малк Любчанин
 Малуша
 Добрыня (воевода)
 Константин Добрынич
 Остромир + Феофана
 Вышата
 Путята Вышатич
 Ян Вышатич + Мария
 преп. Варлаам Печерский

В кино 
 Ярослав. Тысячу лет назад (2010; Россия) режиссёр Дмитрий Коробкин, в роли Вышаты Владимир Антоник.

Примечания

Литература 
 Янин В. Л. Новгородские посадники. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
 Творогов О. В. Вышата // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1.
 Свердлов М. Б. Генеалогия в изучении класса феодалов на Руси XI—XIII вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. IX. Л., 1979.
 Поппэ А. В. Родословная Мстиши Свенельдича // Летописи и хроники. 1973 год. М., 1974.
 
 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Киев
Военачальники Древней Руси
Военачальники XI века
Участники русско-византийских войн
Википедия:Персоналии, не категоризованные по годам рождения
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения